Бджола:

Зоологія 
 Бджоли — секція в надродині Apoidea літаючих комах ряду перетинчастокрилих (частина цієї надродини відноситься до суспільних комах), споріднена з осами і мурашками.
 Справжні бджоли або бджолині (Apidae) — родина жалячих комах ряду перетинчастокрилих.
 Бджола (Apis) — рід з родини бджолині (Apidae).
 Бджола медоносна (Apis mellifera) — єдиний вид бджіл, який був одомашнений людиною.

Інше 
 Бджола — золота пам'ятна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України, присвячена бджолі.
 Бджола — грецький , перекладний збірник висловів і коротких історичних анекдотів (тобто маленьких оповідань про вчинки знаменитих людей) з християнської та античної літератури, складений Максимом Сповідником (580—662).
 «Бджола» — літературно-науковий місячник, вихо­див у Львові у 1908 р. за редакцією М. Венгжина.
 Сура Ан-Нахль () або Бджоли — шістнадцята сура Корану.

Див. також 
 Бджола (геральдика)
 Бджола (міфологія)